L'ultimo detective (The Last Detective) – romanzo di Peter Lovesey del 1991
L'ultimo detective (The Last Detective) – romanzo di Robert Crais del 2003